Маланино — название населённых пунктов в России:

Ивановская область 
 Маланино — деревня в Фурмановском районе.

Костромская область 
 Маланино — деревня в Красносельском районе.
 Маланино — деревня в Чухломском районе.

Ярославская область 
 Маланино — деревня в Гаврилов-Ямском районе.